Борис Вишневский:
 Вишневский, Борис Лазаревич (род. 1955) — российский политик и публицист.
 Вишневский, Борис Николаевич (1891—1965) — советский антрополог и археолог, географ, этнограф.
 Вишневский, Борис Степанович (1920—1944) — Герой Советского Союза.